RE steht als Abkürzung für:
 Réunion, nach dem Landescode der ISO 3166
 Resident Evil, Survival-Horror-Videospiel-Reihe von Capcom und Spielfilmreihe
 Renew Europe, eine Fraktion im Europäischen Parlament
 Restriktionsenzym, auch Restriktionsendonuklease
 Reverse Engineering, eine Ingenieurmethode
 RegioExpress, Zugkategorie in der Schweiz
 Regional-Express, Zugkategorie in Deutschland und Österreich
 Realenzyklopädie, Namensbestandteil einiger Nachschlagewerke
 Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, ein altertumswissenschaftliches Nachschlagewerk
 Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, ein theologisches Nachschlagewerk
Estnische Reformpartei (estnisch Eesti Reformierakond)
 rekursive Aufzählbarkeit, in der theoretischen Informatik und der mathematischen Logik (vom englischen Recursively Enumerable)
 Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau
Requirements Engineering, systematische Erhebung von Anforderungen
 Regular Expression, englisch für: „regulärer Ausdruck“
 Re-encipherment, zwei oder mehrere Geheimtexte, die mit demselben Schlüssel chiffriert worden sind, siehe Kiss (Kryptologie)
 Aer Arann, irische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Runtime Environment, englisch für Laufzeitumgebung
 Rescue Engineering (Rettungsingenieurwesen), Studiengang
 regionale Enteritis, Schweinekrankheit mit Verdickung eines einzelnen Darmabschnitts,  siehe Porcine proliferative Enteritis#Klinik und Pathologie
 Return Expectancy, betriebswirtschaftliche Kennzahl (Verzinsungsanspruch)
 RE Rheinische Eisenbahn GmbH, ein Eisenbahnunternehmen in Linz am Rhein
 Rechnungseinheit in der Buchführung (Buchführungseinheit) oder Umrechnungseinheit bei Währungen
 Religious Education (Abk. für das britische Schulfach Religion)

RE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Recklinghausen
 Österreich: Bezirk Reutte
 Großbritannien: Reading
 Italien: Provinz Reggio Emilia
 Mazedonien: Resen
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

Re steht für:
 Reynolds-Zahl, Kennzahl in der Physik
 Re (ägyptische Mythologie), den ägyptischen Sonnengott
 Rhenium, chemisches Element
 Re (Piemont), Wallfahrtsort in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola (Piemont)
 Realteil einer komplexen Zahl in der Schreibweise, Re{z}
 Re (Norwegen), Kommune im Fylke Vestfold in Norwegen
 Re (Gloppen), Ort in der Kommune Gloppen in Norwegen
 Rā', in einigen Alphabeten als Re bezeichnet
 Res (lateinisch) oder englisch: Response bzw. Reply bei E-Mail-Antworten, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#R
 verschiedene Elektrolokomotiven in der Schweiz, siehe Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB
 Rostgrad (Re0 bis Re9) nach der europäischen Rostgradskala

Ré ist der Name:
 der französischen Atlantikinsel Île de Ré

Re oder Ré ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Re (* 1963), italienischer Ruderer
 Cayetano Ré (1938–2013), paraguayischer Fußballspieler und -trainer
 Davide Re (* 1993), italienischer Leichtathlet
 Emanuela Del Re (* 1963), italienische Soziologin und Politikerin
 Eric Da Re (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Filippo Re (1763–1817), italienischer Botaniker und Agrarwissenschaftler
 Giovanni Battista Re (* 1934), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Gustavo Re (1908–1979), italienischer Schauspieler
 Leonardo Re (* 1991), deutscher Regisseur

Rê ist:
 der 32. Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Ր

Ṛe steht für:
 Ṛe, einen Buchstaben aus dem arabischen Alphabet des Sindhi

Re steht für:
 Streckgrenze

re steht für:
 Ton D, siehe anderssprachige Tonbezeichnungen
 den zweiten Ton, siehe Tonleiter der Solmisation
 return(ed) (englisch) im Chat, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#R
 eine mögliche Gewinnerwartung beim Kartenspiel Skat, die von der Gegenpartei für ein Spiel bereits in Zweifel gezogen wurde
 die Top-Level-Domain von Réunion, siehe .re
 einen chemischen Deskriptor, siehe Prochiralität

Siehe auch:

 Ree
 Reh (Begriffsklärung)
 Reeh

Abkürzung